Sezona Formule 1 2004 je bila petinpetdeseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 7. marca 2004 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa 24. oktobra 2004 z osemnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Kitajske. Dirkaški naslov je osvojil Nemec Michael Schumacher, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 2004.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Moštva

Opombe 
 Dirkač Williamsa Marc Gené je zamenjal Ralfa Schumacherja, poškodovanega na Veliki nagradi ZDA, na Veliki nagradi Francije in Veliki nagradi Velike Britanije.
 Po tem ko se ga je Jaguar odrekel kot stalnega dirkača po polovici prejšne sezone, je Antônio Pizzonia podpisal kot testni dirkač Williamsa. Pizzonia je zamenjal Ralfa Schumacherja na dirkah od Velike nagrade Nemčije do Velike nagrade Italije.
 Jacques Villeneuve je zamenjal Jarna Trullija v Renaultu na zadnjih treh dirkah Veliki nagradi Kitajske, Veliki nagradi Japonske in Veliki nagradi Brazilije.
 Cristiano da Matta je bil po slabih rezultatih zamenjan s testnim dirkačem Ricardom Zonto od Velike nagrade Madžarske naprej. Da Matta ni več dirkal za Toyoto in se v letu 2005 vrnil v serijo Champ Car.
 Trullijev odnos z Renaultom in še posebej s šefom moštva Flaviom Briatorejem se je močno poslabšal po tem, ko je postalo jasno, da nima zagotovljenega sedeža za prihodnje leto. Po podpisu Trullija za Toyoto za naslednjo sezono, je dosegel še dogovor z Renaultom, ki mu je omogočil, da se je že za zadnje tri dirke dirkal za Toyoto, Zonta pa je spet postal testni dirkač.
 Ricardo Zonta je zamenjal Da Matto na Veliki nagradi Madžarske, Veliki nagradi Belgije, Veliki nagradi Italije, Veliki nagradi Kitajske in Veliki nagradi Brazilije.
 Dirkač Toyote Olivier Panis je med sezono povedal, da zaradi osebnih razlogov ni pripravljen postati stalni dirkač naslednje leto. Zato je podpisal pogodbo za testnega dirkača Toyote za naslednjo sezono. Olivier Panis je dirkal s tremi različnimi sovozniki: da Matto od Avstralije do Nemčije, Zonto na Madžarskem, in še Trullijem na Japonskem.
 Robert Doornbos je bil zaposlen kot zamenjava za Glocka, ki je bil dotedaj Jordanov testni dirkač.
 Jordanov dirkač Giorgio Pantano je dirkal od Velike nagrade Avstralije do Velike nagrade Italije. Nato sta se Pantano in Jordan razšla zaradi slabih rezultatov in sponzorskih razlogov.
 Timo Glock je zamenjal Pantana na zadnjih treh dirkah sezone.

2004
2004 v športu